Caniço (Santa Cruz) — freguesia do concelho de Santa Cruz, Madeira, Portugal
 Espigueiro — uma estrutura elevada de pedra para secar milho
 Vara de pesca — vara comprida de pescaria munida com carretel, linha e anzol
 Canisso — baixista da banda Raimundos.
 Favela — Moradias precárias, de baixa renda.

Botânica 
 Plantas da família Typhaceae, muito utlizadas na construção de casas tradicionais ou palhotas em Moçambique
 Plantas do género Phragmites, muito comum em dunas e zonas úmidas de Portugal
 Phragmites australis

Desambiguação